Segbers ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Segbers (* 1949), deutscher altkatholischer Theologe
 Klaus Segbers (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler